Альдгисл (, ) — мужское имя. Известные носители:
 Альдгисл (умер в 679) — король Фризии
 Альдгисл II (первая половина VIII века) — легендарный король Фризии